Кузнецово — деревня в Струго-Красненском районе Псковской области России. Входит в состав сельского поселения «Новосельская волость».

География 
Находится на северо-востоке региона, в центральной части района, в лесной местности около д. Серёдка и р. Люта.

Уличная сеть не развита.

История 
Первое упоминание — 1585-87, как дер. Кузнецово Заклинской губы Заклинской засады.

В 1941—1944 гг. в фашистской оккупации.

Согласно Закону Псковской области от 28 февраля 2005 года деревня Кузнецово вошла в состав образованного муниципального образования Новосельская волость.

Население

Инфраструктура 
Кузнецовская земская школа (1915).

С начала 1930-х гг. по 1941 г. и в 1944-50 гг. действовал колхоз «Кузнецово». В 1950-59 гг. действовала бригада Кузнецово колхоза «Верный путь».

Транспорт 
Просёлочные дороги.

Примечания

Литература 
Ефимов А. Н., Фёдоров А. И. Статистическо-географический словарь Струго-Красненского района Псковской области // Авт.-сост.: А. Н. Ефимов, А. И. Фёдоров. — Струги Красные, 2015. — 440 с.: ил. (с дополнениями). С. 274—275.
Населённые пункты Струго-Красненского района